Resum de l'activitat de la temporada 1990-1991 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Promoció d'ascens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: Albacete Balompié.
 Ascensos a Primera divisió: Albacete Balompié i Real Club Deportivo de La Coruña.
 Descensos a Segona divisió: CE Castelló i Reial Betis.
 Ascensos a Segona divisió: SD Compostela, Mérida CP, Racing de Santander, Real Madrid CF B i FC Barcelona B.
 Descensos a Segona divisió B: Orihuela Deportiva Club de Fútbol, Elx Club de Futbol, Unión Deportiva Salamanca, Llevant Unió Esportiva i Xerez Club Deportivo.
 Màxim golejador:  Juan Ramón Comas (Reial Múrcia).
 Porter menys golejat:  Francisco Liaño (Sestao SC).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1990
Competicions esportives del 1991